Pardus steht für:

 Pardus (Linux-Distribution), eine Linux-Distribution
 Pardus (Computerspiel), ein Computerspiel